Bob Bryan e Mike Bryan erano i detentori del titolo da due anni ma sono stati sconfitti al secondo turno da Juan Sebastián Cabal e Robert Farah.

Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut hanno sconfitto in finale Jamie Murray e Bruno Soares con il punteggio di 4-6, 6-0, [10-6].

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (secondo turno)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (semifinale)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (campioni)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (finale)

  Bob Bryan /  Mike Bryan (secondo turno)
  Rohan Bopanna /  Florin Mergea (quarti di finale)
  Édouard Roger-Vasselin /  Nenad Zimonjić (secondo turno)
  Łukasz Kubot /  Marcin Matkowski (secondo turno)

Wild card 

  Fabio Fognini /  Paolo Lorenzi (primo turno)

  Rafael Nadal /  Fernando Verdasco (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Monte Carlo Masters 2016
ATP World Tour 2016